Курхи — упразднённое село в Лакском районе Дагестана. На момент упразднения входило в состав Уринского сельсовета. В 1944 году все население переселено в Новолакский район.

Географическое положение 
Село располагалось в 9 км к северо-западу от районного центра — села Кумух у подножья горы Шинабаку.

История 
По данным на 1926 год село Курхи состояло из 17 хозяйств, в административном отношении входило в состав Уринского сельсовета Лакского района. По данным на 1939 год село входило в состав Уринского сельсовета.

Все население в 1944 году переселено в село Банайаул Ауховского района (ныне село Новолакское Новолакского района).
Постановлением ПВС ДАССР от 10.03.1945 года село Курхи исключено из учётных данных.

Население 

По переписи 1926 года, 100 % населения составляли лакцы.

Примечания

Литература 
Каммаев С. К. Легендарная Лакия. Краткий энциклопедический справочник о Лакии и лакцах. Махачкала. Тип. ДНЦ РАН. 2007. — 372 с.

Упразднённые населённые пункты Лакского района